Hemimastix — рід протистів родини Spironemidae. Містить два види.

Види 
 Hemimastix amphikineta Foissner, Blatterer & Foissner, 1988
 Hemimastix kukwesjijk Eglit & Simpson, 2018

Посилання 
 Foissner, W., Blatterer, H., & Foissner, I. (1988). The Hemimastigophora (Hemimastix amphikineta nov. gen., nov. spec.), a new protistan phylum from Gondwanian soils. European Journal of Protistology, 23(4), 361—383,  .

Еукаріоти